

Origine et signification 
Odorico dérive du germanique ancien latinisé Audericus (lombard Audarichis) composé d'audaz (prospérité, fortune, richesse) et rikijaz (royal, noble, puissant, distingué, riche), et sa signification globale peut être interprétée comme : riche et puissant. Il est lié au nom anglo-saxon Eadric (ou Edric, Edrik, Edrick).

Odorico est un patronyme d'origine italienne ou un prénom masculin italien (variante Oderico) qui peut faire référence à :

Prénom  
 Odoric de Pordenone (ou Odorico da Pordenone) (1286-1331), missionnaire franciscain vénitien, explorateur en Extrême-Orient pendant le Moyen Âge;
 Oderico Rinaldi (1595-1671), religieux, historien et savant italien ;
 Odorico Politi (1785-1846), peintre italien ;
  (1912-2012), évêque catholique espagnol ;

Patronyme 

 Giovanni Battista Odorico (?), fondateur italien de la dynastie des mosaïstes Odorico ;
 Isidore Odorico père (1842-1912), mosaïste rennais, frère de Vincent Odorico;
 Vincent Odorico (1845-1909), mosaïste rennais, frère d'Isidore Odorico père ;
 Vincent Odorico fils (1879-1934), mosaïste rennais, fils d'Isidore Odorico père ;
 Isidore Odorico fils (1893-1945), mosaïste rennais, fils d'Isidore Odorico père.

Oderico est un nom de famille notamment porté par :
 Ottavio Gentile Oderico (1499-1575), 65 doge de Gênes (Italie), de 1565 à 1567.

Institutions 
 L’école technique privée (ETP) Odorico du Centre de formation du Stade rennais football club.

Astronomie 
 (4637) Odoric ou (4637) Odorico, astéroïde de la ceinture principale, découvert le , porte le nom d'Odoric de Pordenone.

Localités 
 , hameau italien de la commune de Sacile, province de Pordenone, Frioul-Vénétie Julienne.
 , hameau italien de la commune de Flaibano, province d'Udine, Frioul-Vénétie Julienne.

Diffusion 
Sa diffusion est très faible, on trouve ce nom principalement en Frioul-Vénétie Julienne, en raison du culte local de Saint-Odorico ()

Nom du jour 
Le nom du jour peut être célébré le 14 janvier en mémoire du Bienheureux Odoric de Pordenone (reconnu comme un saint par de nombreuses sources).

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom